Vrelo je lahko:
 Vrelo Bosne (Bosna in Hercegovina)
 Vrelo Koreničko (Hrvaška)
 Vrelo, Aleksinac (Srbija)
 Vrelo, Babušnica (Srbija)
 Vrelo, Cazin (Bosna in Hercegovina)
 Vrelo, Kuršumlija (Srbija)
 Vrelo, Niš (Srbija)
 Vrelo, Ub (Srbija)